Rocque ist der Ortsname von:

 La Rocque, ehemalige französische Gemeinde im Département Calvados

Rocque ist der Familienname von:

 François de La Rocque (1885–1946), französischer Soldat und nationalistischer Politiker
 John Rocque, eigentlich Jean Rocque (* 1709 oder früher; † 1762 oder später), Kartograph und Kupferstecher hugenottischer Herkunft
 Jean-François de La Rocque de Roberval (1500–1560), adliger französischer Abenteurer und Pirat, erster Generalleutnant von Neufrankreich
 Rod La Rocque (1898–1969), US-amerikanischer Filmschauspieler, vornehmlich in Stummfilmen

Siehe auch:
 Roque (Begriffsklärung)
 Rock
 Rok
 Roc
 Rogg